В одиночному розряді тенісного турніру Orange Warsaw Open 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Каріну Габшудову 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  А Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Сандрін Тестю (півфінал)
  Кончіта Мартінес (Чемпіон)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)

 Сільвія Фаріна (2-ге коло)
 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Анна Смашнова (1-ше коло)
 Гала Леон Гарсія (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 1999
1999